Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - moški velika skakalnica posamično. Zmagal je Kamil Stoch, drugo mesto je osvojil Noriaki Kasai, tretje pa Peter Prevc.

Rezultati

Kvalifikacije

Tekma

Viri
 Uradni rezultati kvalifikacij
 Uradni rezultati tekme

Moški velika skakalnica posamično